Бойник () — село без постоянного населения в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Крумовград.

Ссылки 
 Статистика населения  

Сёла Кырджалийской области